

Patronyme 

 Anita Pointer (1948-2022), chanteuse américaine membre du groupe féminin The Pointer Sisters ;
 Bonnie Pointer (1950-2020), chanteuse américaine membre du groupe féminin The Pointer Sisters ;
 Issa Pointer (née en 1978), chanteuse américaine de Pop et Rhythm'n'Blues ;
 Noel Pointer (1954-1994), violoniste de jazz américain ;
 June Pointer (1953-2006), chanteuse américaine membre du groupe féminin The Pointer Sisters ;
 Priscilla Pointer (née en 1924), actrice américaine ;
 Ray Pointer (1936-2016), footballeur anglais ;
 Ruth Pointer (née en 1946), chanteuse américaine membre du groupe féminin The Pointer Sisters.

Divers 

 Pointer : race de chien
 Pointer : mot anglais signifiant « pointeur »

Voir aussi 

 
 
 Pointeuse : machine servant à enregistrer une heure d'arrivée ou de départ
 The Pointer Sisters : groupe de disco américain composé des quatre sœurs Pointer, June, Ruth, Bonnie et Anita

Homonymie de patronyme